WCW Road Wild, precedentemente Hog Wild – evento di wrestling
Hog Wild – album di Hank Williams Jr.
Un marito servizievole (Hog Wild) – cortometraggio del 1930 diretto da James Parrott
A tutto gas (Hog Wild) – film del 1980 diretto da Les Rose